Nart peut désigner :

Patronymie 
 Javier Nart (né en 1947), avocat, écrivain et homme politique espagnol
 Raymond Nart (né en 1936), ancien haut responsable du contre-espionnage soviétique de la DST

Toponymie 
 :
 Nart, village de la voïvodie de Mazovie
 Nart, village de la voïvodie de Podlachie

Sigle 
 NART : 
 NART : North American Racing Team
 NARTH :

Paronymie 
 Nakh, Nartes, peuples caucasiens

Homonymie de patronyme